Большое Григорово — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Григорово — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Большое Григорово — деревня в Селивановском районе Владимирской области.